Ел Уесо има више значења:

 Ел Уесо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уесо (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уесо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уесо (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уесо (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уесо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уесо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику